Il doppio del torneo di tennis Rancho Mirage Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Wayne Arthurs e Peter Tramacchi che hanno battuto in finale Todd Larkham e Grant Silcock 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Wayne Arthurs /  Peter Tramacchi (Campioni)
 Devin Bowen /  Brandon Coupe (semifinali)

 Paul Kilderry /  Michael Tebbutt (semifinali)
 David DiLucia /  Michael Sell (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Rancho Mirage Challenger 1998